

Personnes

Patronyme 

 Al Howie (1945–2016), coureur de longue distance canadien.
 Archibald Howie (1934-), physicien britannique.
 J. Robert Howie (1929-2017), homme politique canadien.
 John Mackintosh Howie (1936-2011), mathématicien écossais.
 Robert Howie (1898-1992), joueur écossais de rugby à XV.
 Thomas D. Howie (1908–1944), officier américain.
 William Howie, baron Howie de Troon (1924-2018), connu sous le nom de Will Howie, homme politique britannique.

Prénom

Pseudonyme 
 Howie B (1963 -), musicien, chanteur, producteur de trip hop et DJ britannique.

Télévision 
 Howie vous piège, nom français de l'émission américaine Howie Do it diffusée sur NBC.

Mathématiques 
 Le théorème de Howie, théorème de la théorie des ensembles.

Entreprises 
 Hungry Howie's Pizza, chaîne américaine de restauration rapide.
 Uncle Howie Records, label discographique indépendant américain.